Амберак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Амберак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон